Dans le monde islamique, le livre constitue l'un des domaines les plus importants de l'art, celui-ci constituant la voie principale du savoir, de la religion et de la poésie. 
On regroupe dans l' art du livre plusieurs disciplines : 
 la peinture ;
 la reliure ;
 la calligraphie ;
 l'enluminure, c’est-à-dire les arabesques et les dessins des marges et des titres. 

En général, on divise aussi ce domaine selon des zones géographiques : art du livre arabe, art du livre persan, art du livre indien, art du livre ottoman.

Voir aussi

Notes et références

Bibliographie 
Ettinghausen, Richard. La peinture arabe. Genève : Skira, 1962
Gray, Basil. La peinture persane. Genève, Skira : 1995 
Grabar, Oleg. La peinture persane, une introduction. Paris : PUF, 1999.
Richard, Francis. Le livre persan. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2003

Arts de l'Islam